Velika nagrada Avstralije 1989 je bila šestnajsta in zadnja dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1989. Odvijala se je 5. novembra 1989.

Rezultati

Kvalifikacije

Predkvalifikacije

Kvalifikacije

Dirka 

|-
! 1
| 5
|  Thierry Boutsen
| Williams-Renault
| 70
| 2:00:17,421
| 5
| 9
|-
! 2
| 19
|  Alessandro Nannini
| Benetton-Ford
| 70
| + 28,658 s
| 4
| 6
|-
! 3
| 6
|  Riccardo Patrese
| Williams-Renault
| 70
| + 37,683 s
| 6
| 4
|-
! 4
| 12
|  Satoru Nakadžima
| Lotus-Judd
| 70
| + 42,331 s
| 23
| 3
|-
! 5
| 20
|  Emanuele Pirro
| Benetton-Ford
| 68
| +2 kroga
| 13
| 2
|-
! 6
| 23
|  Pierluigi Martini
| Minardi-Ford
| 67
| +3 krogi
| 3
| 1
|-
! 7
| 15
|  Maurício Gugelmin
| March-Judd
| 66
| +4 krogi
| 25
|  
|-
! 8
| 8
|  Stefano Modena
| Brabham-Judd
| 64
| +6 krogov
| 8
|  
|-
! Ods
| 10
|  Eddie Cheever
| Arrows-Ford
| 42
| Zavrten
| 22
|  
|-
! Ods
| 37
|  Jyrki Järvilehto
| Onyx-Ford
| 27
| El. sistem
| 17
|  
|-
! Ods
| 26
|  Olivier Grouillard
| Ligier-Ford
| 22
| Zavrten
| 24
|  
|-
! Ods
| 11
|  Nelson Piquet
| Lotus-Judd
| 19
| Trčenje
| 18
|  
|-
! Ods
| 18
|  Piercarlo Ghinzani
| Osella-Ford
| 18
| Trčenje
| 21
|  
|-
! Ods
| 27
|  Nigel Mansell
| Ferrari
| 17
| Zavrten
| 7
|  
|-
! Ods
| 1
|  Ayrton Senna
| McLaren-Honda
| 13
| Trčenje
| 1
|  
|-
! Ods
| 21
|  Alex Caffi
| Dallara-Ford
| 13
| Zavrten
| 10
|  
|-
! Ods
| 16
|  Ivan Capelli
| March-Judd
| 13
| Hladilnik
| 16
|  
|-
! Ods
| 22
|  Andrea de Cesaris
| Dallara-Ford
| 12
| Zavrten
| 9
|  
|-
! Ods
| 7
|  Martin Brundle
| Brabham-Judd
| 12
| Trčenje
| 12
|  
|-
! Ods
| 9
|  Derek Warwick
| Arrows-Ford
| 7
| Zavrten
| 20
|  
|-
! Ods
| 30
|  Philippe Alliot
| Larrousse-Lamborghini
| 6
| Trčenje
| 19
|  
|-
! Ods
| 28
|  Gerhard Berger
| Ferrari
| 6
| Trčenje
| 14
|  
|-
! Ods
| 4
|  Jean Alesi
| Tyrrell-Ford
| 5
| El. sistem
| 15
|  
|-
! Ods
| 25
|  René Arnoux
| Ligier-Ford
| 4
| Trčenje
| 26
|  
|-
! Ods
| 2
|  Alain Prost
| McLaren-Honda
| 0
| Umik
| 2
|  
|-
! Ods
| 17
|  Nicola Larini
| Osella-Ford
| 0
| El. sistem
| 11
|  
|}

Formula 1 sezona 1989
1989